Oiry peut faire référence à :
 Oiry, une commune française de la Marne ;
 Stéphane Oiry, un auteur de bande dessinée français.